Il doppio del torneo di tennis Croatia Open Umag 1990, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Vojtěch Flégl e Daniel Vacek che hanno battuto in finale Andrej Čerkasov e Andrej Ol'chovskij 6-4, 6-4.

Teste di serie

 Balázs Taróczy /  Marián Vajda (primo turno)
 Alfonso González-Mora /  Brian Page (primo turno)

 Eduardo Masso /  Diego Pérez (semifinali)
 Gilad Bloom /  Nicolás Pereira (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Tour 1990
Croatia Open Umag 1990